Chen Ying ( ? — 209), héros des Trois Royaumes, fils de Chen Gui ()
Chen Ying (tir) (, 1977 —), tireuse sportive chinoise